Konge i Danmark: Christoffer 1. 1252-1259

Se også 1257 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
57
Artikler om enkelte år